Aelianus (Älianus), griechisch Ailianos, ist der Name folgender bekannter Personen:

 Aelianus Tacticus (* 1. Jahrhundert; † 2. Jahrhundert), antiker griechischer Militärschriftsteller
 Aelianus (Bagaudenführer) († 286), Bagaudenführer in Gallien
 Ailianos (Platoniker), vermutlich 2. Jahrhundert, Philosoph
 Casperius Aelianus (* 1. Jahrhundert; † nicht vor 98), römischer Prätorianerpräfekt
 Claudius Aelianus (* um 170; † nicht vor 222), römischer Sophist und Lehrer der Rhetorik
 Gaius Iulius Flaccus Aelianus, römischer Statthalter
 Gnaeus Papirius Aelianus (Konsul 157), römischer Suffektkonsul 157
 Gnaeus Papirius Aelianus Aemilius Tuscillus, römischer Senator
 Lucius Aelius Lamia Plautius Aelianus, römischer Politiker und Suffektkonsul im Jahre 80
 Lucius Fundanius Lamia Aelianus, römischer Konsul 116

 Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, römischer Senator
 Publius Seppienus Aelianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)